Runaway (série)
Fugitivos - um filme chamado "The Runaways"

Localidades

Runaway Bay

Música
 Runaway (álbum) - de Carola Häggkvist
 Runaway (canção de Aurora)
Runaway (canção de Avril Lavigne)
Runaway (canção de Bon Jovi)
Runaway (canção de Janet Jackson)
Runaway (canção de Linkin Park)
Runaway (canção de Sahlene)
Runaway (canção de The Corrs)
Runaways (canção de Brother Firetribe)
Runaways (canção de The Killers)
Runaway (canção de Ed Sheeran)
Ou ainda:
Run Away - canção de Real McCoy
The Runaway - canção de Carola Häggkvist
The Runaways - uma banda

Desambiguação